La Copa de la Liga de Segunda División de 1984 fue la segunda edición de este torneo. Participaron en él todos los equipos que durante aquella temporada compitieron en Segunda División a excepción del Atlético Madrileño que al haberse proclamado campeón la temporada anterior se había ganado el derecho a jugar en la categoría de Primera, derecho que también obtendría el vencedor de esta edición.

El Club Deportivo Castellón se llevaría el trofeo a sus vitrinas al derrotar en la final a la Unión Deportiva Las Palmas.

Ronda Previa 
Al haber diecinueve equipos participando en el torneo, seis de ellos debieron participar en esta primera ronda para dilucidar los dieciséis que debían formar el cuadro de octavos de final. La ida se jugaría el 15 de mayo y la vuelta el 24 de mayo a excepción del partido entre Las Palmas y el Tenerife que se retrasaría hasta el día 29.

Fase Final 
La fase final del torneo sería disputada durante el mes de junio de 1984. La eliminatoria de cuartos de final entre el Linares y Algeciras no tendría lugar al retirarse los gaditanos de la competición, medida que también tomaría el propio Linares en su siguiente eliminatoria contra Las Palmas.

Final

Ida

Vuelta 

Segunda
Temporada 1983-84 de fútbol en España